Cet article relate le parcours de l’équipe des Pays-Bas de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

Les Pays-Bas se sont qualifiés pour l'Euro 2012 en terminant  de leur groupe devant la Suède.

Ils se trouvent dans le Groupe B face au Danemark, l'Allemagne et le Portugal.

Effectif

Qualifications

Groupe E 

|}

Phase finale

Premier tour - groupe B 

|}

Pays-Bas - Danemark

Pays-Bas - Allemagne

Portugal - Pays-Bas 

2012
Pays Bas
Sport à Kharkiv
Football aux Pays-Bas en 2012